Otto Mohr peut désigner :
 Christian Otto Mohr (1835-1918), ingénieur, mécanicien et professeur allemand, connu pour ses contributions à la résistance des matériaux. 
 Otto Mohr, est un des pseudonymes d'Olier Mordrel (1901-1985), architecte, écrivain et homme politique français.